Timiș – fiume della Romania
 Distretto di Timiș – distretto della Romania
 Comitato di Timiș – comitato del Regno d'Ungheria